Павел Алексеевич Шипилов (1784—1855) — директор учреждений среднего образования Российской империи.

Биография 
Родился  года в семье Алексея Никитича Шипилова (1731—1820), женившегося на молодой вдове Александра Фёдоровича Брянчанинова, Параскеве Андреевне Брянчаниновой (? — 1785). Мать вскоре тяжело заболела и  1785 года умерла и пятидесятилетний Алексей Никитич остался с годовалым сыном Павлом и восьмилетним пасынком Петром Брянчаниновым (1777—1829).

В апреле 1796 года он «вступил сержантом» в Лейб-гвардии Преображенский полк. В марте 1800 года он был принят юнкером в Коллегию иностранных дел, через полгода его «пожаловали в переводчики». В начале сентября 1802 года он был «уволен от службы с награждением чина коллежского асессора». Вернувшись в Вологду, он женился на сестре К. Н. Батюшкова, Елизавете Николаевне. Она была вторым ребёнком в семье; родилась  1782 года в сельце Глуповском Грязовецкого уезда Вологодской губернии.

В 1806——1808 годах служил в «Вологодском земском войске пятисотенным начальником» и милиции; был произведён в надворные советники. С 1808 года «управлял почти всеми поместьями» К. Н. Батюшкова.

После войны служил «по выборам»: уездным предводителем Вельского (1814—1817) и вологодского (1818—1820) уездов.

В мае 1824 года П. А. Шипилов был назначен директором народных училищ Вологодской губернии (до декабря 1829). Известно, что он первым стал осуществлять так называемые «директорские ревизии», то есть посещение и осмотр самых отдалённых учебных заведений Вологодской губернии, что он приложил много усилий для организации с 1826 года при Вологодской гимназии пансиона. В 1831 году назначен директором 2-й Санкт-Петербургской гимназии. В период с 1840 по 1847 году — директор Гатчинского сиротского института.

В 1847 году вышел в отставку в чине статского советника и возвратился в Вологду. В летнее время Шипиловы жили в родовой усадьбе Маклаково.

Умер в Вологде  года. Похоронен на кладбище Спасо-Прилуцкого монастыря. Жена, Елизавета Николаевна скончалась ранее,  1853 года и была похоронена на кладбище Свято-Духова монастыря.

В семье родилось шесть детей. Три дочери Шипиловых умерли во младенчестве: две Параскевы и Александра, названные в честь покойных бабушек — Александры Григорьевны и Параскевы Андреевны. Ещё одна дочь, тоже Александра, в 1820 году «находилась в Петербургском Екатерининском институте». Было ещё два сына, Алексей и Леонид. Алексей умер также раньше своих родителей, в начале 1830-х годов. После смерти П. А. Шипилова, в документах по разделу его имения, значился только один наследник — Леонид Павлович.

Примечания

Литература 
 Лазарчук Р. М. Елизавета Николаевна и Павел Алексеевич Шапиловы // К. Н. Батюшков и Вологодский край. — Череповец: Порт-Апрель, 2007.

Ссылки 
 Павел Шипилов

Вельские уездные предводители дворянства
Вологодские уездные предводители дворянства
Директора Вологодской гимназии
Директора Второй Санкт-Петербургской гимназии
Директора Гатчинского сиротского института
Похороненные в Спасо-Прилуцком монастыре
Статские советники